Skarven kan syfta på följande platser:

Finland 

 Storskarven (ö), Nyland, Lovisa,

Norge 

 Skarven (Møre og Romsdal fylke, Aure), berg,

Svalbard och Jan Mayen 

 Skarven (nunatak), Svalbard,

Sverige 

 Skarven, fjärd, Mälaren,

Åland 

 Skarven (Sund, Åland), skär, 
 Skarven (Hammarland, Åland), ö. 

Robotskapade Finlandförgreningar
Robotskapade Norgeförgreningar
Robotskapade Svalbard och Jan Mayenförgreningar